SHR peut faire référence à :
  ;
 Shift Right, une instruction informatique du jeu d'instructions x86 ;
 Société Hôtelière de Restauration, société spécialisée dans la restauration collective, reprise en 1998 par Compass Group ;
 Stable Hybrid Release, une distribution GNU/Linux pour téléphones intelligents Openmoko ;
 Syndrome de l'homme raide, un trouble neurologique rare ;
 Synology Hybrid RAID, une technologie propriétaire de Synology relative au système RAID ;
 Société des Houillères de Ronchamp, une ancienne compagnie minière de Haute-Saône, en France.